Children of Sanchez ist
1961 – The Children of Sanchez, ein Buch von Oscar Lewis
1978 – Children of Sanchez (Soundtrack), der Soundtrack von Chuck Mangione zum gleichnamigen Film
1979 – Children of Sanchez (Film), ein auf dem Buch basierender Film von Hall Bartlett mit Anthony Quinn in der Hauptrolle